Viseu oder Vișeu steht für:

 Viseu (Portugal), Stadt in Portugal
 Distrikt Viseu, Distrikt in Portugal
 Viseu (Pará), ein Munizip im brasilianischen Bundesstaat Pará
 Vișeu (Fluss), ein Fluss im Norden Rumäniens
 Vișeu de Jos (Unterwischau) und Vișeu de Sus (Oberwischau), Ortschaften im Norden Rumäniens